Лю́тик стопови́дный () — небольшое многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые, вид рода .

Степное и лесостепное растение с клубневидно утолщёнными корнями, с трёх- и пятираздельными листьями с узкими цельнокрайными долями.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение с прямостоячим слабо ветвящимся стеблем 15—30 см высотой. Корни клубневидно утолщённые. Прикорневые листья на длинных черешках, трёх- — пятираздельные, доли их линейно-продолговатые до линейных. Первые листья в сезоне часто менее рассечённые, трёхлопастные. Стеблевые листья цельные или также трёхраздельные. Листья и стебли почти голые или с рассеянными прижатыми волосками.

Цветки 1,5—2,5 см в диаметре, немногочисленные, расположены на верхушке стебля. Чашелистики яйцевидные, с немногочисленными волосками, иногда почти голые, 4—6 мм длиной. Лепестки обратнояйцевидные, в два раза длиннее чашелистиков.

Плод — яйцевидный многоорешек. Орешки 2—4×1,7—2,3 мм, обратнояйцевидные, сплюснутые с боков, окаймлённые крылом, на верхушке с изогнутым на конце носиком. Поверхность голая, тёмно-коричневая, слабо блестящая, крыло светло-коричневое.

Диплоидный набор хромосом — 2n = 16.

Распространение 
Преимущественно степное и лесостепное растение, встречающееся в степях и на лугах, от Средней Европы до Западной Сибири и Тянь-Шаня. Иногда засоряет посевы.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

стоповидный
Флора Евразии
Сорные растения
Растения, впервые описанные в книге Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae